Aulnois (Vosges), een plaats in Frankrijk
 Aulnois (België), een plaats in België
 Aulnois (rivier), een rivier die door Frankrijk en België stroomt